Sokoły (gemeente) 
 Sokoły (powiat Gołdapski)
 Sokoły (powiat Piski)
 Sokoły (powiat Wysokomazowiecki)
 Sokoły Jeziorne